Di seguito una lista di asteroidi dal numero 495001 al 496000 con data di scoperta e scopritore.

495001-495100 

|-
| 495001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495003 - ||  ||  || CSS
|-
| 495004 - ||  ||  || WISE
|-
| 495005 - ||  ||  || WISE
|-
| 495006 - ||  ||  || WISE
|-
| 495007 - ||  ||  || WISE
|-
| 495008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495009 - ||  ||  || WISE
|-
| 495010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495014 - ||  ||  || CSS
|-
| 495015 - ||  ||  || OAM
|-
| 495016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495018 - ||  ||  || OAM
|-
| 495019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495029 - ||  ||  || CSS
|-
| 495030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495032 - ||  ||  || CSS
|-
| 495033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495035 - ||  ||  || OAM
|-
| 495036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495051 - ||  ||  || CSS
|-
| 495052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495055 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495056 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495057 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495061 - ||  ||  || CSS
|-
| 495062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495065 - ||  ||  || WISE
|-
| 495066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495073 - ||  ||  || WISE
|-
| 495074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495075 - ||  ||  || WISE
|-
| 495076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495078 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495079 - ||  ||  || WISE
|-
| 495080 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495082 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495084 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495085 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495086 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495088 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495092 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495093 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495097 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

495101-495200 

|-
| 495101 - ||  ||  || CSS
|-
| 495102 - ||  ||  || San Marcello
|-
| 495103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495105 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495106 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495107 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495108 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495109 - ||  ||  || OAM
|-
| 495110 - ||  ||  || CSS
|-
| 495111 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495113 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495114 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495120 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495121 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495122 - ||  ||  || CSS
|-
| 495123 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495126 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495129 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495130 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495131 - ||  ||  || CSS
|-
| 495132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495136 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495138 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495139 - ||  ||  || CSS
|-
| 495140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495143 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495145 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495146 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495147 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495148 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495149 - ||  ||  || CSS
|-
| 495150 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495151 - ||  ||  || CSS
|-
| 495152 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495153 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495156 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495160 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495161 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495163 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495165 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495171 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495173 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495174 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495178 - ||  ||  || CSS
|-
| 495179 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|495181 Rogerwaters||  ||  || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
| 495182 - ||  ||  || OAM
|-
| 495183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495186 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495187 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495188 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495189 - ||  ||  || Dark Energy Survey
|-
| 495190 - ||  ||  || Dark Energy Survey
|-
| 495191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495194 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495195 - ||  ||  || CSS
|-
| 495196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495199 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

495201-495300 

|-
| 495201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495203 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495204 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495206 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495208 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495212 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 495213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495214 - ||  ||  || CSS
|-
| 495215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495220 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495222 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495225 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495229 - ||  ||  || OAM
|-
| 495230 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495233 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495234 - ||  ||  || OAM
|-
| 495235 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495237 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495240 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495241 - ||  ||  || CSS
|-
| 495242 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495244 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495252 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|495253 Hanszimmer||  ||  || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
| 495254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495256 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495258 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495259 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495260 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495262 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495263 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495264 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495267 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495268 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495270 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495275 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495277 - ||  ||  || CSS
|-
| 495278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495280 - ||  ||  || OAM
|-
| 495281 - ||  ||  || WISE
|-
| 495282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495284 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495287 - ||  ||  || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
| 495288 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495295 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495297 - ||  ||  || DECam
|-
| 495298 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495299 - ||  ||  || CSS
|-
| 495300 - ||  ||  || WISE
|-
|}

495301-495400 

|-
| 495301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495303 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495304 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495305 - ||  ||  || CSS
|-
| 495306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495308 - ||  ||  || CSS
|-
| 495309 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495311 - ||  ||  || CSS
|-
| 495312 - ||  ||  || CSS
|-
| 495313 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495314 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495316 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495320 - ||  ||  || OAM
|-
| 495321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495323 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495330 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495336 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495342 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495347 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495349 - ||  ||  || CSS
|-
| 495350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495353 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495355 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495360 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495361 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495362 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495364 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495367 - ||  ||  || WISE
|-
| 495368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495369 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495370 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495374 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495376 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495377 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495378 - ||  ||  || CSS
|-
| 495379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495381 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495382 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495386 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495391 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495392 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495393 - ||  ||  || WISE
|-
| 495394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495396 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495398 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

495401-495500 

|-
| 495401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495403 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495418 - ||  ||  || CSS
|-
| 495419 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495423 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495424 - ||  ||  || WISE
|-
| 495425 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495427 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495430 - ||  ||  || WISE
|-
| 495431 - ||  ||  || WISE
|-
| 495432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495433 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495436 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495442 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495445 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495450 - ||  ||  || ODAS
|-
| 495451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495459 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495461 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495462 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495464 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495466 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495475 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495477 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495495 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495499 - ||  ||  || CSS
|-
| 495500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

495501-495600 

|-
| 495501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495503 - ||  ||  || WISE
|-
| 495504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495508 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495514 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495517 - ||  ||  || CSS
|-
| 495518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495524 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495530 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495535 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495537 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495538 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495541 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495547 - ||  ||  || WISE
|-
| 495548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495549 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 495550 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495551 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495552 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 495553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495554 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495556 - ||  ||  || CSS
|-
| 495557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495558 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495559 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495561 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495562 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495567 - ||  ||  || WISE
|-
| 495568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495570 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495574 - ||  ||  || CSS
|-
| 495575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495576 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495578 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495581 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495585 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495586 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495587 - ||  ||  || WISE
|-
| 495588 - ||  ||  || WISE
|-
| 495589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495591 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495594 - ||  ||  || CSS
|-
| 495595 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

495601-495700 

|-
| 495601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495602 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495603 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495610 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495613 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495614 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495615 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495619 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495620 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495622 - ||  ||  || CSS
|-
| 495623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495624 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495626 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495628 - ||  ||  || CSS
|-
| 495629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495632 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495633 - ||  ||  || CSS
|-
| 495634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495637 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495639 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495641 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495643 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495645 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495649 - ||  ||  || CSS
|-
| 495650 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495651 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495658 - ||  ||  || WISE
|-
| 495659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495660 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495665 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495666 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495670 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495672 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495673 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495674 - ||  ||  || WISE
|-
| 495675 - ||  ||  || CSS
|-
| 495676 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495679 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495683 - ||  ||  || CSS
|-
| 495684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495688 - ||  ||  || CSS
|-
| 495689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495697 - ||  ||  || WISE
|-
| 495698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

495701-495800 

|-
| 495701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495704 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495707 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495708 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 495709 - ||  ||  || WISE
|-
| 495710 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495712 - ||  ||  || WISE
|-
| 495713 - ||  ||  || WISE
|-
| 495714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495718 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495721 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495725 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495727 - ||  ||  || WISE
|-
| 495728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495729 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495730 - ||  ||  || WISE
|-
| 495731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495735 - ||  ||  || WISE
|-
| 495736 - ||  ||  || CSS
|-
| 495737 - ||  ||  || CSS
|-
| 495738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495746 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495747 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495748 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495750 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495751 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495753 - ||  ||  || CSS
|-
| 495754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495758 - ||  ||  || CSS
|-
|495759 Jandesselberger||  ||  || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
| 495760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495762 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495764 - ||  ||  || CSS
|-
| 495765 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495766 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495767 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495769 - ||  ||  || WISE
|-
| 495770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495778 - ||  ||  || CSS
|-
| 495779 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495791 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495796 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495798 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 495799 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

495801-495900 

|-
| 495801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495804 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495807 - ||  ||  || CSS
|-
| 495808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495809 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495812 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495816 - ||  ||  || WISE
|-
| 495817 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 495818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495819 - ||  ||  || CSS
|-
| 495820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495828 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
| 495829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495830 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495831 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495832 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495833 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495834 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495835 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495836 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495837 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495838 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495839 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495840 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495841 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495842 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
| 495843 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495845 - ||  ||  || Ory, M.
|-
| 495846 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495847 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495848 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495849 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495851 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495852 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495853 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495856 - ||  ||  || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 495857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495858 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495859 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495860 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495861 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495862 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495864 - ||  ||  || CSS
|-
| 495865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495866 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495867 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495868 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495869 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495870 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 495871 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495873 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495874 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495875 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495876 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495878 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495879 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495880 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495881 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495882 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495883 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495885 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495886 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495888 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495891 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495892 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495893 - ||  ||  || CSS
|-
| 495894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495897 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

495901-496000 

|-
| 495901 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495902 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495904 - ||  ||  || 7300
|-
| 495905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495908 - ||  ||  || NEAT
|-
| 495909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495918 - ||  ||  || CSS
|-
| 495919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495920 - ||  ||  || CSS
|-
| 495921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495924 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495930 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495941 - ||  ||  || CSS
|-
| 495942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495944 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495946 - ||  ||  || CSS
|-
| 495947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495951 - ||  ||  || CSS
|-
| 495952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495954 - ||  ||  || CSS
|-
| 495955 - ||  ||  || CSS
|-
| 495956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495959 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495960 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495962 - ||  ||  || OAM
|-
| 495963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495965 - ||  ||  || Ries, W.
|-
| 495966 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495971 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 495972 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495973 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 495974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495977 - ||  ||  || CSS
|-
| 495978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495990 - ||  ||  || CSS
|-
| 495991 - ||  ||  || CSS
|-
| 495992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 495995 - ||  ||  || CSS
|-
| 495996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495997 - ||  ||  || CSS
|-
| 495998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 495999 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 496000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0495001